Махачкала — город на юге России, столица Дагестана, третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа

Железнодорожные станции 
 Махачкала I — Сортировочная — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.
 Махачкала II — Порт — железнодорожная станция Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги в Махачкале.

Корабли 
 Махачкала — малый артиллерийский корабль проекта 21630, третий в серии в составе Каспийской флотилии ВМФ России, спущен на воду в 2012 г.

Спорт 
 «Махачкала» — российский футбольный клуб из Махачкалы.